„Historia naturalis bulgarica“ е международно научно списание, издавано от Националния природонаучен музей при БАН.

Списанието се издава от 1989 г., а от 2018 година, бр. 25, излиза само електронно. В него се публикуват научни статии в областта на палеонтологията, зоологията, ботаниката, геологията и минералогията, както и оригинални статии за история на естествените науки и природонаучните институции. Статиите се публикуват изцяло на английски език под свободния лиценз Creative Commons CC-BY 4.0.

Редакторски колектив 
Главен редактор е Станислав Абаджиев, редактори са Боян Златков, Владислав Вергилов, Георги Н. Марков, Марио Лангуров, Николай Симов, Петър Шурулинков, консултанти са Джанкарло Стати, Лиляна Томович, Петер Йегер, Петер Хумер, Рихард Гемел, Росен Цонев, Снежана Грозева, Фьодор В. Константинов, Христо Делчев.

Индексиране 
Към юни 2021 г. „Historia naturalis bulgarica“ се индексира в следните научни бази данни: Crossref, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus International World of Journals, Scopus, Web of Science (Zoological Record).

Index descriptus 
Списание „Historia naturalis bulgarica“ поддържа „Index descriptus“, който представлява списък на новоописани организми, често нови биологични видове, чиито описания за първи път са публикувани на страниците на списанието. Към ноември 2020 г. списъкът съдържа 53 таксона, географски локализирани от всички точки на света: Албания, Антарктика, България, Гърция, Исландия, Китай, Куба, Мексико, Непал, Нигерия, Папуа Нова Гвинея, Северна Корея, Тунис, Турция, Франция.

Източници 

Научни списания в София
Списания на БАН